Кубок Футбольной лиги 2007/08 — 48-й розыгрыш турнира под названием «Кубок Футбольной лиги». Турнир также был известен как Кубок Carling, в честь главного спонсора турнира, канадской пивоваренной компании Carling. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 лучших клубов Англии.

Победителем турнира стал лондонский Тоттенхэм Хотспур обыграв в финале на Уэмбли одного из своих принципиальных соперников, «Челси», благодаря голу Джонатана Вудгейта в овертайме.

Первый раунд 
72 клуба Футбольной лиги Англии вступают в борьбу за трофей в первом раунде. Клубы поделены по географическому признаку на «северную» и «южную» секцию.

1 Счёт после 90 минут основного времени

Второй раунд 
12 клубов АПЛ, не участвующих в еврокубках, присоединились к 36 победителям предыдущего раунда.

Жеребьевка раунда прошла 16 августа.

1 Счёт после 90 минут основного времени

Третий раунд 
К 24 победителям предыдущего раунда присоединились 8 клубов АПЛ, участвующие в еврокубках. Жеребьевка раунда прошла 1 сентября. Матчи были сыграны 25 и 26 сентября.

1 Счёт после 90 минут основного времени

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда прошла 29 сентября. Матчи были сыграны 29 октября.

1 Счёт после 90 минут основного времени

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда прошла 3 ноября 2007. Матчи были запланированы на 17 ноября, за исключением игры между Вест Хэм Юнайтед и Эвертоном, который был в итоге сыгран 12 декабря.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 19 декабря. В отличие от предыдущих раундов, полуфиналы играются в 2 круга — первый матч (были сыграны 8 и 9 января) и ответный (22 и 23 января).

Первый матч

Второй матч 

Победа Челси по сумме двух матчей со счётом 3:1

Победа Тоттенхэма по сумме двух матчей со счётом 6:2

Финал 

Финал кубка лиги 2008 был сыгран 24 февраля 2008 года. Это был первый финал Кубка лиги сыгранный на Уэмбли с 2000 года.

Примечания 

2007
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008